Сэ́мюэл Пак Э́ллиотт (; род. , Сакраменто, Калифорния, США) — американский актёр.

Ранние годы

Карьера 

22 января 2019 года номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Звезда родилась»).

Личная жизнь 
С 1984 года Эллиотт женат на актрисе Кэтрин Росс. У них есть дочь, Клео Роуз Эллиотт (род. 17 сентября 1984). Росс и Эллиотт живут на ранчо у побережья Малибу, которое приобрели в 1970-х годах.

Фильмография

Кино 

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе